Anillomyrma decamera continentis é uma espécie de inseto do gênero Anillomyrma, pertencente à família Formicidae.

Referências 

decamera
Espécies descritas em 1927